Gołuchowski ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Gołuchowski (1797–1858), polnischer Philosoph